Лемешко́ — українське прізвище.

 Відомі носії
 Лемешко Алла Миколаївна (* 1935) — майстер спорту СРСР з академічного веслування
 Лемешко Євген Пилипович (1930—2016) — радянський футболіст, воротар, Заслужений тренер України.
 Лемешко Олександр Віталійович (1972) — український науковець у галузі інфокомунікацій.
 Лемешко Петро Миколайович (1906—1985) — радянський воєначальник.
 Лемешко Сергій Володимирович (1972) — російський футболіст.
 Лемешко Тетяна Василівна (1963) — українська поетеса, прозаїк, член Національної спілки письменників України.

Примітки 

Українські прізвища